Reyna puede referirse a:

 Ángel Reyna, futbolista mexicano. 
 Yordy Reyna, futbolista peruano.
 Claudio Reyna, exfutbolista estadounidense.
 Yamila Reyna, actriz y comediante argentina.
 Martín Reyna, futbolista mexicano.
 Carola Reyna, actriz argentina de cine, teatro y televisión.
 Aníbal Reyna, actor de cine, teatro y televisión, y actor de doblaje chileno.
 Fredy Reyna, artista y músico venezolano.
 Cornelio Reyna, cantante, compositor y actor mexicano.
 Cornelio Reyna, actor de reparto cinematográfico y teatral argentino.
 Irvin Reyna, futbolista hondureño.
 Jorge Reyna, atleta cubano.
 Giovanni Reyna, futbolista estadounidense